Para objeto esferoide, metálico, hueco, que suena con el movimiento, véase: cascabel

Existen también, los siguientes artículos, con referencia al título exacto:
 El Cascabel, periódico publicado en Madrid durante el siglo XIX.
 El cascabel, programa de la televisión española emitido por 13TV.
 El cascabel, huapango obra del compositor mexicano Lorenzo Barcelata.